Seeden ist der Name folgender Orte:

 Seeden (Bad Waldsee), Ortsteil der Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Seeden steht für:

 einen Begriff in Tauschbörsen, siehe Leechen